Шара́пов (Шара́пова) — фамилия. Среди русских известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Также фамилия распространена у других народов (часто с другой этимологией).

Известные носители 
 Шарапов, Айдар Чагдурович (1973—2002) — сотрудник МВД РФ, погиб на посту во время Второй чеченской войны.
 Шарапов, Алексей Сергеевич (в монашестве Серафим; 1878—1959) — епископ Полтавский и Кременчугский РПЦ.
 Шарапов, Алимордон Халджораевич (род. 1979) — киргизский футболист.
 Шарапов, Андрей Родионович (1896—1973) — советский генерал-лейтенант.
 Шарапов, Валерий Васильевич (1945—2020) — советский и российский футбольный тренер, заслуженный тренер России.
 Шарапов, Валерий Михайлович (род. 1944) — советский и украинский учёный, специалист в области пьезотехники.
 
 Шарапов, Виктор Васильевич (1931—2019) — советский журналист и дипломат, деятель советских спецслужб, генерал-майор.
 
 
 Шарапов, Вячеслав Вячеславович (род. 1959) — белорусский композитор, поэт, аранжировщик, радиожурналист.
 Шарапов, Гурдоржи Султумович (1915—1982) — полный кавалер ордена Славы из Бурятии.
 Шарапов, Данила Олегович (род. 1981) — российский медиаменеджер, телепродюсер.
 Шарапов, Евгений (род. 1981) — украинский шахматист.
 Шарапов, Еши-Доржи (1892—1963) — бурятский буддийский иерарх, 18-й Пандито хамбо-лама.
 Шарапов, Иван Прокофьевич (1907—1996) — советский геолог.
 Шарапов, Игорь Юрьевич (род. 1961) — российский трубач.
 
 Шарапов, Михаил Алексеевич (1897—1977) — советский художник.
 Шарапов, Олег Львович (1967—2007) — советский футболист.
 Шарапов, Пётр Николаевич — русский писатель и переводчик 1-й четверти XIX в.
 Шарапов, Руслан Леонидович (род. 1967) — советский и белорусский дзюдоист.
 
 Шарапов, Степан Прокофьевич — русский государственный деятель 2-й половины XVII в., дьяк.
 Шарапов, Эдуард Прокофьевич (1932—2012) — советский разведчик, полковник КГБ, историк разведки.



Другое 
 Шарапов — мыс в Карелии, Россия.
 Владимир Иванович Шарапов — персонаж, герой творчества братьев Вайнеров.

См. также

Примечания 

